Шевалдин — фамилия; имеет женскую форму Шевалдина.
 Шевалдин, Виктор Николаевич (род. 29 декабря 1948) — инженер-атомщик, последний директор Игналинской АЭС.
 Шевалдин, Владимир Егорович (1932—1997) — бригадир штукатуров-маляров, Герой Социалистического Труда.
 Шевалдин, Трифон Иванович (1888—1954) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.

См. также 
 Шевандин